Балыкчы () — поселок в Аджикабульском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.

Этимология 
Балыкчы в переводе с азербайджанского значит рыбак.

История 
Поселок построен на берегах озера Аджикабул как временное место жительства для работников рыбного завода в городе Аджикабул.

Согласно административному делению 1961 года поселок рыбзавода входил в Кази-Магомедский горсовет Али-Байрамлинского района Азербайджанской ССР, с 1963 года — в составе Кази-Магомедского горсовета в подчинении города Али-Байрамлы.

24 апреля 1990 года поселок передан в состав новообразованного Аджикабульского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кази-Магомедского административно-территориального округа был учрежден Кази-Магомедский муниципалитет Аджикабульского района, куда и вошел поселок.

Как такого посёлка уже не существует, его территория слилась с городом Ширван.

География 
Балыкчы расположен на берегу соленого озера Аджикабул.

Село находится в 5 км от райцентра Аджикабул и в 113 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Ширван—Пассажирская.

Село находится на высоте 1 метр над уровнем моря.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аджикабульского района